Lawrence Doherty, detentore del titolo, ha battuto nel challenge round Frank Riseley 7-5 6-3 6-0.

Tabellone

Challenge Round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1903